Quinze-Décembre ou XV-Décembre ou 15-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

15 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Algérie,

 le  : Massacre de Médéa, pendant la guerre d'Algérie.

En France,

 Le  : Paroxysme d'un épisode pluvieux exceptionnel ayant entraîné des inondations  à Bandraboua, dans l'île de Mayotte.

Au Gabon, événement non connu.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Néant

Voir aussi 

Homonymie
15